Star (standard tar) jest bardzo szybkim, podobnym do tara, taśmowym archiwizerem plików ze zwiększoną funkcjonalnością.

Program star archiwizuje i przywraca wiele plików, z i do pojedynczego pliku, zwanego archiwum tar. Dane można zebrać na taśmie magnetycznej lub w dowolnym pliku.

Linki zewnętrzne 
 Strona programu na sourceforge.net

Programy do kompresji